Crucea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Crucea (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Crucea (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța

 Crucea (Iași), Dorf im Kreis Iași